Майкл Ричмен (; 23 июня 1985, Росмаунт) — американский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой и легчайшей весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, финалист гран-при Bellator в полулёгком весе.

Биография 
Майк Ричмен родился 23 июня 1985 года в городе Росмаунт штата Миннесота. Уже в раннем детстве начал серьёзно заниматься борьбой, был большим поклонником бокса и смешанных единоборств. Во время учёбы в старшей школе выступал за местную борцовскую команду, после чего пошёл служить в Корпусе морской пехоты США — отсюда его бойцовское прозвище Морпех. Как военнослужащий совершил три поездки в Ирак, затем уволился из армии и решил посвятить себя спорту.

Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в апреле 2008 года, выиграв у своего соперника техническим нокаутом в первом же раунде. Дрался в миннесотских небольших промоушенах Brutaal Fight Night, Ambition Promotions, Seconds Out, Riot at the Hyatt, Driller Promotions. Первое в карьере поражение потерпел в феврале 2011 года, когда на турнире Showdown at the Sheraton 2 раздельным решением судей проиграл Брайану Пирмену.

Принимал участие в двенадцатом сезоне популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter, но уже в стартовом отборочном поединке единогласным судейским решением уступил Аарону Уилкинсону.

Имея в послужном списке одиннадцать побед и только лишь одно поражение, в 2012 году Ричмен привлёк к себе внимание крупной американской бойцовской организации Bellator и дебютировал здесь с победы над канадцем Крисом Хородецки. Позже стал участником гран-при седьмого сезона в полулёгкой весовой категории, на стадии четвертьфиналов нокаутировал Джереми Спуна, но в полуфинале в ходе встречи с Шахбулатом Шамхалаевым сам оказался нокауте.

В 2013 году предпринял ещё одну попытку выиграть гран-при Bellator, в рамках восьмого сезона победил таких бойцов как Митч Джексон и Алешандри Безерра в четвертьфинале и полуфинале соответственно, тогда как в решающем финальном бою вышел в клетку против Магомедрасула Хасбулаева и по итогам трёх раундов потерпел поражение единогласным решением судей. В дальнейшем в рейтинговом бою взял верх над россиянином Акопом Степаняном и попал в число участников гран-при десятого сезона полусредневесов, где уже в четвертьфинале уступил единогласным решением Десмонду Грину.

Впоследствии провёл в Bellator ещё четыре боя, нокаутировал Эда Уэста и Нам Фана, но по очкам проиграл Гоити Ямаути и Эдуарду Дантасу. После боя с Дантасом в мае 2015 года провалил допинг-тест — в его пробе были обнаружены следы запрещённых веществ, в результате чего Атлетическая комиссия Калифорнии отстранила его от соревнований на два года и назначила ему штраф в размере 2,5 тысяч долларов.

По окончании срока дисквалификации в январе 2017 года Ричмен вернулся в смешанные единоборства, но выступал уже в малоизвестных промоушенах.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 18-7
| Лазар Стоядинович
| Единогласное решение
| LFA 2: Richman vs. Stojadinovic
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Прайор-Лейк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18–6
| Эдуарду Дантас
| Единогласное решение
| Bellator 137
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Темекьюла, США
| 
|-
| Победа
|align=center| 18–5
|Нам Фан
|KO (удары руками)
|Bellator 131
|
|align=center|1
|align=center|0:46
|Сан-Диего, США
|
|-
|Победа
|align=center|17–5
|Эд Уэст
|KO (удары руками)
|Bellator 126
|
|align=center|1
|align=center|2:44
|Финикс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16–5
|Гоити Ямаути
|Единогласное решение
|Bellator 120
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Саутавен, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16–4
|Десмонд Грин
|Единогласное решение
|Bellator 110
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Анкасвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|16–3
|Акоп Степанян
|TKO (удары руками)
|Bellator 106
|
|align=center|1
|align=center|4:05
|Лонг-Бич, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15–3
|Магомедрасул Хасбулаев
|Единогласное решение
|Bellator 95
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|15–2
|Алешандри Безерра
|Раздельное решение
|Bellator 92
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Темекьюла, США
|
|-
|Победа
|align=center|14–2
|Митч Джексон
|TKO (ногой в голову)
|Bellator 88
|
|align=center|1
|align=center|4:57
|Далут, США
|
|-
|Поражение
|align=center|13–2
|Шахбулат Шамхалаев
|KO (удары руками)
|Bellator 79
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Рама, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|13–1
|Джереми Спун
|KO (ногой в голову)
|Bellator 76
|
|align=center|1
|align=center|0:23
|Уинсор, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|12–1
|Крис Хородецки
|KO (удары руками)
|Bellator 64
|
|align=center|1
|align=center|1:23
|Уинсор, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|11–1
|Морган Сикинджер
|Единогласное решение
|Driller Promotions / SEG: Downtown Showdown 1
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Миннеаполис, США
|
|-
|Победа
|align=center|10–1
|Кристофер Лейн
|TKO (удары руками)
|Riot at the Hyatt: Packer vs. Viking
|
|align=center|1
|align=center|1:43
|Миннеаполис, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9–1
|Брайан Пирмен
|Раздельное решение
|Seconds Out / Vivid MMA: Showdown at the Sheraton 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Блумингтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|9–0
|Майк Линдквист
|Сдача (удушение сзади)
|Seconds Out / Vivid MMA: Combat on Capital Hill 4
|
|align=center|1
|align=center|1:14
|Сент-Пол, США
|
|-
|Победа
|align=center|8–0
|Райан Сток
|TKO (удары руками)
|Seconds Out / Vivid MMA: Tour of Duty 1
|
|align=center|1
|align=center|1:14
|Сент-Пол, США
|
|-
|Победа
|align=center|7–0
|Дерек Гетзел
|Сдача (анаконда)
|Ambition Promotions: The Crucible
|
|align=center|1
|align=center|3:36
|Сент-Пол, США
|
|-
|Победа
|align=center|6–0
|Уэс Рончи
|Сдача (треугольник)
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|2
|align=center|0:42
|Шакопи, США
|
|-
|Победа
|align=center|5–0
|Крис Коплан
|Сдача (удушение сзади)
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|3:07
|Шакопи, США
|
|-
|Победа
|align=center|4–0
|Дерик Рипли
|Сдача
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|4:50
|Шакопи, США
|
|-
|Победа
|align=center|3–0
|Мел Отт
|Сдача (рычаг локтя)
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|1:10
|Шакопи, США
|
|-
|Победа
|align=center|2–0
|Роб Дегрут
|Сдача (рычаг локтя)
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|0:48
|Шакопи, США
|
|-
|Победа
|align=center|1–0
|Джейсон Третт
|TKO (удары руками)
|Brutaal: Fight Night
|
|align=center|1
|align=center|1:45
|Шакопи, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил